Ладное — название населённых пунктов:

Россия 
 Ладное — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Ладное — село в Близнюковском районе Харьковской области.